Натуральне число 1386
 1386 рік до нашої ери
 1386 рік нашої ери